Um memorial ou monumento comemorativo é um objeto ou lugar cuja função é a de conservar a memória de um acontecimento histórico, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, em geral já falecidas.

Entre as várias formas de monumentos comemorativos encontram-se os monumentos mais visuais da paisagem urbana ou vários tipos de monumentos: (estátuas, cruzes ou fontes); e mesmo parques comemorativos como os que preservam antigos campos de batalha. O tipo de monumento mais comum e simples são as lápides ou placas comemorativas, incluindo as que mostram a toponímia das ruas (tenham ou não relação com o acontecimento ou pessoas lembradas). 

Também são comuns os monumentos comemorativos de guerra que comemoram as suas vítimas.

Ver também 
Cruzeiro (monumento)
Obelisco
Arco triunfal